Haney peut désigner :

Patronyme 

 Anne Haney (1934-2001), actrice américaine ;
 Lee Haney (né en 1959), culturiste américain ;
 , personnage de la série Les Arpents verts.
 Perla Haney-Jardine, actrice américaine

Toponyme
 Haney, localité du Wisconsin.